E20 genom Danmark är motorväg från Öresundsbron via Köpenhamn till Esbjerg. Den är Danmarks kanske allra viktigaste motorväg, då den binder ihop landets västra och östra del. Efter att ha tagit mark på Amager och fortsatt via Kalvebodbroerne till Själland binder den ihop Köpenhamn med västra Själland och fortsätter över Stora Bältbron. Sedan fortsätter motorvägen förbi Odense och går till Lilla Bält där den går över Lilla Bältbron. Utanför Fredericia möter den E45. Motorvägen fortsätter vidare tvärs över Jylland för att sluta i Esbjerg. Förutom att motorvägen är en viktig tvärförbindelse som håller ihop Danmark utgör detta också den förbindelse som knyter ihop Danmarks motorvägar med motorvägarna i Sverige och Tyskland, det senare via E45. Detta är viktig del i såväl nationell som europeisk trafik, särskilt för de som vill åka oavbrutet på motorväg och undvika färjor.

De olika delarna av E20 har också egennamn, som fastställts av Vejdirektoratet. De första delarna i Köpenhamn heter Øresundsmotorvejen och Amagermotorvejen, den sydöstra utfarten från Köpenhamn som är gemensam med E47 och E55 heter Køge Bugt Motorvejen, sträckningen över västra Själland heter Vestmotorvejen, sträckningen över Fyn Fynske Motorvej. En kort sträcka på Jylland ingår i Østjyske Motorvej, som sedan fortsätter norrut mot Århus, därefter heter E20 Taulovmotorvejen, Sønderjyske Motorvej (tillsammans med E45) och Esbjergmotorvejen.

Numrering av trafikplatser längs E20 i Danmark

 

 

 

 

|}

Se även
Motorväg
Motorvägar i Danmark
E20
E20 (Sverige)

Referenser

Externa länkar

Trafikinformation om motorvägarna i Danmark (danska)

Motorvägar i Danmark
Listor över avfartsnummer